Не́йпервилл () — город на севере США, в штате Иллинойс.

В 2006 году занял второе место в рейтинге лучших мест для жизни в США по версии издания «Money Magazine». По переписи населения 2000 года в городе проживали 128 358 человек, согласно Бюро переписи США в 2010 году население возросло до 141 853 чел.

Начав свою историю с фермерского городка, Нейпервилл достиг значительных высот и сегодня — это богатый город, в котором работают множество компаний и расположены штаб-квартиры крупных корпораций.

История 

В июле 1831 года на берег реки ДуПэйдж со своей семьей и друзьями прибыл Джозеф Нейпер, где и основал поселение. Первыми поселенцами стали жена Алмида Лэндон, брат Джон с женой Бетси Гофф, сестра Эми с мужем Джоном Мюррей и мать Сара. Прибытию предшествовало почти двухмесячное путешествие на шхуне по трём Великим озёрам.

К 1832 году в поселение Нейпера прибыли более 100 поселенцев. Их временно разместили в Форт-Дирборн для защиты от предполагаемого нападения индейского племени Сауков. После постройки форта Пейн в посёлке, поселенцы вернулись, но атака индейцев так и не состоялась. Реконструированный Форт Пейн и некоторые другие дома вошли в состав музея «Поселение Нейпера», который был основан Обществом наследия Нейпервилла в 1969 году для сохранения старейших зданий города.

В 1857 году поселению Нейпера с населением 2000 человек был присвоен статус городка (town) и название Нэйпервилл. Статус города (city) был присвоен в 1890 году. На протяжении большей части своей истории существовал как сельская община. В 1960-х годах в Нэйпервилле начался демографический взрыв, значительно увеличившийся после строительства линий железной дороги. В последние два десятилетия город вырос почти в 4 раза, здесь появились крупные компании и корпорации, новые рабочие места.

В середине 1970-х годов, городской совет принял решение сделать все парковки в центре города бесплатными. Существующие платы за парковку были тогда отменены, подземные паркинги построенные в 1980—1990-х годах, также стали бесплатными. И сегодня это решение по-прежнему в силе, кроме того разрешена парковка на основных магистралях центра города в нерабочее время. Это было сделано с целью ускорить дальнейший рост торговой зоны Нэйпервилла и повысить её конкурентоспособность перед открывшемся в 1975 году крупным торговым центром , расположенным за городом.

Нейпервилл отметил своё 175-летие в 2006 году. Юбилейные мероприятия включали множество праздничных представлений, концертов и парад воздушных шаров.

Демография 
В 2009 году в городе проживали 141 644 человек, было зарегистрировано 47 463 домовладений и 36 289 семей. По состоянию на 1 июля 2009 года, среди городов США Нейпервилл занимал 169 позицию по численности населения.

Расовый состав:
 белые — 82,0 % белых
 афроамериканцы — 2,54 %
 коренные американцы — 0,07 %
 азиаты — 12,65 %
 латиноамериканцы — 4,23 %

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 30,2 %
 от 18 до 24 лет — 7,6 %
 от 25 до 44 лет — 29,4 %
 от 45 до 64 лет — 26,7 %
 65 лет и старше — 6,1 %

Средний возраст — 35,9 лет.

Средний годовой доход на домашнее хозяйство в городе составляет $ 101 894, на семью — $ 130 164, на душу населения — $ 48 239.

Экономика 
Во время демографического взрыва 1980-х и 1990-х в городе появились крупные работодатели, которыми стали: Bell Labs и Western Electric (в настоящее время Alcatel-Lucent), Исследовательские лаборатории Amoco, Nalco, Nicor и Госпиталь Эдварда. В Нейпервилле находится штаб-квартира Tellabs и филиал компании ConAgra, где работают около 400 сотрудников. OfficeMax перенесла свою штаб-квартиру сюда в 2006 году. Kraft Foods обосновался здесь в 1968 году, завод, насчитывающий более 200 сотрудников, поставляет продукты на всю Северную Америку. В 1990-х годах Нейпервилл был одним из десяти наиболее быстро развивающихся городов США .

Также в городе находятся многочисленные магазины розничной торговли, рестораны и торговые центры. В Нейпервилле работают 11 автомобильных дилеров, а в октябре 2006 года в городе открыта общественная и частная автомобильная испытательная трасса.

Согласно финансовому отчёту города за 2010 год, в десятку крупнейших работодателей входят:

Культура 

Нейпервиллская публичная библиотека ежегодно с 1999 по 2010 гг. занимала первое место в рейтинге общественных библиотек США среди городов с населением от 100 000 до 249 999 чел.

В черте города находятся 3 общественных библиотеки:
 Библиотека Николса — расположена в центре города, где она открылась в марте 1986 года, общая площадь 5900 м².
 Библиотека на Бульваре Нейпера — открыта в декабре 1992 года и претерпела значительную внутреннюю реконструкцию в 1996 году, общая площадь 3000 м².
 Библиотека на 95-й улице — открылась в сентябре 2003 года, новейшая и самым крупная из трёх, её площадь составляет 6800 м², а здание построено в современном архитектурном стиле.

Ежегодно библиотеки посещают около полутора миллиона человек.

Благодаря поддержке американской киноактрисы Карен Блэк в 2008 году был основан Нейпервиллский фестиваль независимого кино, который теперь проводится здесь каждый год.

Известные жители и уроженцы 
 Роберт Зеллик — банкир, акционер банка Goldman Sachs, бывший сотрудник ФРС США, 11-й президент Всемирного банка.
 Эван Лайсачек — фигурист, выступающий в одиночном катании, олимпийский чемпион 2010 года.
 Энтони Паркер — профессиональный баскетболист.
 Кэндис Паркер — профессиональная баскетболистка.

Города-побратимы 
У Нейпервилла 2 города-побратима.

  Нитра, Словакия
  Пацкуаро, Мексика

Примечания 

Города Иллинойса